Richard Anderson peut désigner :
 Richard Heron Anderson (1821-1879), officier de l’U.S. Army ;
 Richard John Anderson (1848-1914), médecin britannique ;
  (1922-2008), mathématicien américain ;
 Richard Anderson (1926-2017), acteur américain ;
 Richard Dean Anderson (1950-), acteur américain ;
 Richard Anderson (1960-), ancien joueur américain de basket-ball ;
 Richard Anderson (1977-), joueur américain de basket-ball.